Tofano ist der Familienname folgender Personen:

 Gilberto Tofano, italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Rosetta Tofano (1902–1960), italienische Schauspielerin
 Sergio Tofano (1883–1973), italienischer Comiczeichner, Schriftsteller, Regisseur,  Schauspieler und Maskenbildner